NGC 6088A
NGC 6088B